Il Campionato Primavera 1997-1998 è stata la 36ª edizione del Campionato Primavera. Il detentore del trofeo è il Perugia.

La squadra vincitrice del torneo è stata l'Atalanta, che si è aggiudicata il titolo di campione nazionale per la seconda volta nella sua storia.

Prima fase 
 Le prime 4 classificate di ogni girone passano alla seconda fase.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Seconda fase 
 Le prime 2 classificate di ogni girone passano alla fase finale.

Girone A

Girone B 

 A decidere la classifica a pari punti si è presa a riferimento la classifica della prima fase: Roma 1ª nel gir. C, Juventus 2ª nel gir. A e Venezia 3º nel gir. B.

Girone C

Girone D

Fase finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTI DI FINALE1 e 2 giugno 1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI4 e 6 giugno 1998

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE8 giugno 1998

Bibliografia

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997